Mibag oder MIBAG stehen für:
 Mibag Sanierungs GmbH, österreichisches Unternehmen für Brand- und Wasserschaden-Sanierung
 Mibag Property + Facility Management, Schweizer Dienstleistungsunternehmen für gewerblich genutzte Immobilien.

Siehe auch:
 MIBA
 MIBRAG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft

Abkürzung